Plate se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ludwig Hermann Plate
 H.-P. Plate